La Verneda i la Pau – quartiere di Barcellona, nel distretto di Sant Martí
 Verneda – stazione della metropolitana di Barcellona